Калманка:

 Калманка — село в Алтайском крае, административный центр Калманского района.

Реки
 Калманка (приток Чарыша) — в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Калманка (приток Оби) — в Алейском и Калманском районах Алтайского края.
 Калманка (приток Касмалы) — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Калманка (приток Татарки) — в Заринском районе Алтайского края.
 Калманка (приток Ини) — в Чарышском районе Алтайского края.
 Калманка (приток Тобола) — в Белозерском районе Курганской области.
 Калманка (приток Съезжей) — в Алексеевском районе Самарской области.